Бельки  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бельки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Бельки — деревня в Сенненском районе Витебской области.